Porkka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1998), joueur finlandais de football
 (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois